Емтланд (Jämtland):

 Емтланд — лен в современной Швеции
 Емтланд — историческая провинция в Швеции

См. также 
 Емтландская лайка